Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Javier Frana che hanno battuto in finale Horacio de la Peña e Gabriel Markus 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Javier Frana (Campioni)
 Horacio de la Peña /  Gabriel Markus (finale)

 Luis Lobo /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Nicolas Becerra /  Marcelo Ingaramo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1992